Ипполит Антонович Евневич (1831—1903) — русский учёный, специалист в области гидравлики, механики и машиностроения, магистр прикладной математики, декан, заслуженный профессор Санкт-Петербургского технологического института, автор первого учебного пособия по теории упругости на русском языке. Действительный статский советник.

Биография 
Родился  года в имении Кемино Сенненского уезда Могилёвской губернии в помещичьей семье.

В 1852 году окончил Псковскую гимназию; в 1856 году — физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата математических наук и назначен преподавателем теоретической (с 1856), а затем (с 1859) и практической механики в Петербургском технологическом институте.

В 1861 году был командирован на два года за границу для усовершенствования в науке, где ознакомился с лучшими машиностроительными заводами Германии, Бельгии, Франции и Англии. В 1862 году, после возвращения в Россию, в преобразованном в высшее учебное заведение технологическом институте читал курс построения машин, параллельно с 1863 года преподавал прикладную механику и построение машин в Николаевской морской академии. В 1868 году получил степень магистра прикладной механики и утверждён в должности профессора Технологического института. В том же году избран деканом, занимал эту должность до 1887 года.

В начале 1870-х годов был преподавателем 2-го (машиностроительного) отдела Русского технического общества (РТО); в 1884 году был внесён в список пожизненных членов РТО.

С 1886 года преподавал прикладную механику в Институте гражданских инженеров, и с 1891 года — во вновь учреждённом электротехническом институте (ЭТИ). В 1895 году избран почётным членом совета ЭТИ, в 1900 году — почётным инженером-электриком ЭТИ.

Был женат. Сын — Мариан Евневич — мировой судья, статский советник, судебный следователь 1-го участка в Царском Селе.

Умер 5 ноября 1903 года. Похоронен на Выборгском римско-католическом кладбище в Санкт-Петербурге. Могила не сохранилась.

Библиография 
 Руководство к изучению законов сопротивлений строительных материалов, с присоединением общих начал теории упругости твёрдых тел. -СПб., 1868;
 Курс гидравлики: В 2 ч. -СПб., 1874, 1875;
 Курс прикладной механики. -СПб., 1886;
 Основные начала гидростатики -СПб., 1874 — две публичные лекции

Неоднократно печатался в научных журналах. В «Известиях спб. практического технологического института» за 1877, 1878 и 1890 годы напечатал три статьи, в том числе «Опыт установления начал кинематики капельной правильно движущейся жидкости».

В «Инженерном журнале» за 1890 год поместил статьи «Уравнение Буссинеска и его применение к некоторым частным случаям движения капельной жидкости»; «Несколько слов о законах движения подпочвенной воды»; «Об истечении капельной жидкости при переменном горизонте». За последние две работы был удостоен инженерным комитетом премии. Некоторые статьи Евневича были переведены на польский язык в журнале «Przegląd Techniczny».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Выпускники Псковской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Преподаватели Института гражданских инженеров
Преподаватели Санкт-Петербургского электротехнического университета
Математики Российской империи
Действительные статские советники
Похороненные на Выборгском римско-католическом кладбище